Sonderling steht für:

 einen Außenseiter, Exzentriker oder Nerd
 Jacob Sonderling (1878–1964), deutscher und US-amerikanischer Rabbiner

Siehe auch:
 Der Sonderling
 Großsteingrab auf dem Sonderling